Zonaria C.Agardh, 1817 est un genre d'algues brunes de la famille des Dictyotaceae, 
 Zonaria Jousseaume, 1884 est un genre de mollusque gastéropode de la famille des Cypraeidae, 
 Zonaria est un groupe de Death metal/black metal originaire d'Umeå en Suède.

Homonymie de genre en biologie